

Ereignisse 
 855: Reichsteilung von Prüm: Aufteilung des Mittelreiches Lothars I. unter seinen Söhnen.
 856: Wikingerzeit: Die Wikinger überfallen Paris.

Weblinks